Dieser Artikel behandelt die polnische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 
Abschlusstabelle 

Spielergebnisse

Polnisches Aufgebot 

* Bartosz Bosacki wurde für Damian Gorawski nachnominiert.

Spiele Polens

Quartier der Mannschaft 
Hotel Fuchsbachtal in Barsinghausen.

Vorrunde 
 Freitag, 9. Juni 2006, 21 Uhr in Gelsenkirchen Polen –  0:2 (0:1)

 Mittwoch, 14. Juni 2006, 21 Uhr in Dortmund –  Polen 1:0 (0:0)

 Dienstag, 20. Juni 2006, 16 Uhr in Hannover –  Polen 1:2 (1:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe A

2006
Polen